Шел Сільверстейн (,  25 вересня 1930 —  10 травня 1999) — американський дитячий письменник, драматург, музикант.
 Silverstein — канадський емо та пост-хардкор-гурт, створений у 2000 році у Берлінгтоні.